Contea di Lewis o Lewis County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Lewis (Idaho)
 Contea di Lewis (Kentucky)
 Contea di Lewis (Missouri)
 Contea di Lewis (New York)
 Contea di Lewis (Tennessee)
 Contea di Lewis (Virginia Occidentale)
 Contea di Lewis (Washington)